Francuskie miasta:
 Rochebrune (Alpy Wysokie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Rochebrune (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy

Osoby:
 Alphonse Trémeau de Rochebrune – francuski botanik
 François Rochebrune – francuski wojskowy